Богданов, Пётр Алексеевич:
 
 Богданов, Пётр Григорьевич (1904—1942) — первый секретарь Кустанайского обкома и горкома партии, депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 1 созыва. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Богданов, Пётр Дмитриевич (1909—1973) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Пётр Иванов (1908—1942) — болгарский коммунист.
 Богданов, Пётр Иванович (1776—1816) — духовный писатель, поэт, переводчик и педагог.
 Богданов, Пётр Лукич (1901—1977) — русский ботаник, профессор Ленинградской лесотехнической академии.
 Богданов, Пётр Моисеевич (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Пётр Николаевич (1924—1945) — русский солдат, Герой Советского Союза.
 Богданов, Пётр Степанович (1927—2016) — советский и российский государственный и общественный деятель.
 Богданов, Пётр Фёдорович (1853—1923) — врач-уролог, профессор Московского университета.
 Богданов, Пётр Фёдорович (1935—2004) — заслуженный тренер РФ (лыжные гонки).